Indonesië
 Pamenang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Pamenang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung